Те́шин (; ; ) е бивш град в региона Тешинска Силезия и столица на някогашното Тешинското княжество (херцогство). Съществувал е до разделянето му на 2 града през 1918 г. и отново обединен под същото име в периода от 1938 до 1945 г.

Разположен е на река Олше () / Олза (), течаща от югоизток на северозапад с обща дължина 99 км. На десния бряг израства историческият градски център, а на левия се развива индустриално предградие с железопътна линия.

До Първата световна война Тешин е в състава на Австро-Унгария (в региона Австрийска Силезия). След войната градът е разделен между новообразуваните държави Полша и Чехословакия. Чехословашката част (на левия бряг) е наречена Чески Тешин (Český Těšín), а полската част (на десния бряг) - Чешин (Cieszyn).

След Мюнхенското споразумение през 1938 година Полша завзема Чески Тешин, преименува го в Чешин Заходни (Cieszyn Zachodni - Западен Чешин) и го съединява с полския Чешин отново в единен град. След разгрома на Полша през 1939 г. обединеният град е включен в състава на Нацистка Германия.

През 1945 г. Чески Тешин е върнат на Чехословакия (понастоящем в състава на Чехия), а Чешин – на Полша.

Външни препратки 
 В начале октября 1938 года, 70 лет назад, польские войска вторглись на территорию Чехословакии

Исторически столици
История на Полша
История на Чехия

Силезия